Флаг муниципального образования Арома́шевский муниципальный район Тюменской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 24 апреля 2013 года решением Думы Аромашевского муниципального района № 12 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 8502.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух горизонтальных полос: синего (вверху) и белого (шириной 1/4 ширины полотнища) цветов; в центре синей полосы — стоящий к древку самец косули жёлтого цвета с рогами и копытами белого цвета; в центре белой полосы в ряд — три цветка Венерина башмачка жёлтого цвета с листьями зелёного цвета. Оборотная сторона полотнища зеркально воспроизводит лицевую сторону».

Обоснование символики 
Флаг характеризует район как территорию с развитой экологией, обладающую многообразием животного мира, имеющую обширный ареал орхидеи «венерин башмачок».

История 
Первый флаг объединённого муниципального образования Аромашевский район (после муниципальной реформы 2006 года — муниципальное образование Аромашевский муниципальный район) был утверждён 23 марта 2003 года постановлением Совета депутатов объединённого муниципального образования Аромашевский район № 24, которое 24 апреля 2013 года решением Думы Аромашевского муниципального района № 12, по итогами геральдической экспертизы, проведённой специалистами Геральдического совета при Президенте Российской Федерации, было признано утратившим силу.

Примечания 

Флаги с изображением косули